Флорчик — фамилия:

 Флорчик, Анета (род. 1982 года) — польская спортсменка.
 Флорчик, Мариан род. 1954 года) — католический прелат.

См. также 
 Флорика
 Флоричика